El auténtico Rodrigo Leal puede referirse a:

El auténtico Rodrigo Leal (2003), telenovela colombiana producida por Teleset para Caracol Televisión protagonizada por Martín Karpan y Carolina Gómez.

El auténtico Rodrigo Leal (2005), telenovela española producida por Grundy para Antena 3 protagonizada por Iván Sánchez y Cristina Urgel.